Antonio Guerreiro (fotógrafo)
 Antonio Guerreiro (jornalista)
 Antônio Guerreiro - músico brasileiro
 António Guerreiro Tello - médico português

António Coelho Guerreiro, administrador colonial português.
António Neto Guerreiro, historiador luso-brasileiro.

José Antônio
José António Guerreiro, magistrado português.
José António Guerreiro Cavaco, empresário português.

Outros 
Toninho Guerreiro, jogador de futebol brasileiro.